Vingt-Quatre-Octobre ou XXIV-Octobre ou 24-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 24 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun nom de voies ou places, de pays ou régions francophones, contenant cette date sous des graphies en français, n'a été recensé.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies « Vingt-Quatre-Octobre » et « XXIV-Octobre » 

{| border="0" width="98%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="25%" | 
! width="25%" | 
! width="25%" | 
! width="25%" | 
|-
! Vingt-Quatre Octobre
! Vingt-Quatre Octobre
! Vingt-Quatre-Octobre
! Vingt-Quatre Octobre
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés'''
|-
! XXIV Octobre
! XXIV Octobre
! XXIV-Octobre
! XXIV Octobre
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-
|}

 Graphie « 24-Octobre » 

 Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :
En espagnol, 24 de Octubre ou Veinticuatro de Octubre Argentine : événement non connu 
 Calle 24 de Octubre à Ituzaingó, dans la Province de Buenos Aires.
 Pérou : événement non connu
 (Avenida) 24 de Octubre ou Calle 24 de Octubre, dans le district de Chorrillos, Province de Lima.
 Salvador : événement non connu
 Calle 24 de Octubre Oriente et Calle 24 de Octubre Ponente à Acajutla, dans le Département de Sonsonate.
 Venezuela : événements non connus
 Calle 24 de Octubre à Maracaibo, capitale de l'État de Zulia.
 Calle 24 de Octubre à Maracay, capitale de l'État d'Aragua.

 Références et localisations 
 Références 

Néant

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant
Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24